Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1996 () проводился в городе Камлупс (Британская Колумбия) cо 2 по 10 марта 1996 года. Турнир проводился в 67-й раз. В Британской Колумбии чемпионат проводился в 6-й раз, в Камлупсе — в 1-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в марте 1996 в городе Гамильтон (провинция Онтарио, Канада).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (25-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (для команды скипа Джеффа Стоутона это была 1-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Альберта (скип Кевина Мартина).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейк

Плей-офф

Четвертьфиналы 
3-я команда против 4-й

1-я команда против 2-й

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация 

 команда, на чемпионате мира 1996 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Brian Rafuse

Примечания

Ссылки 
 1996 Labatt Brier - Curlingzone

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1996
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1996

1996
Спортивные соревнования в Камлупсе
Спорт в Канаде в 1996 году
Март 1996 года